Кардинал може да се отнася за:

 Кардинал — висш сан в католическата църква
 Кардинал — птица от разред врабчоподобни.
 Кардинал — риба от семейство шаранови
 Кардинал — сорт десертно грозде.